Plusieurs villes possèdent un boulevard de la Gare :

le boulevard de la Gare à Aire-sur-l'Adour ;
 le boulevard de la Gare à Guéret ;
 le boulevard de la Gare, renommé boulevard Vincent-Auriol à Paris ;
 le boulevard de la Gare à Toulouse.

Voir aussi 
 
 
 

Gare boulevard
Boulevard